Кеса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Каналь-де-Наваррес. Занимает площадь 73,2 км². Население 743 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística

Муниципалитеты Валенсии